Поляризация може да се отнася за:

 Поляризация при напречните вълни (включително светлинни)
 Поляризация при диелектриците
 Поляризация в политиката и общественото мнение